Република Мађарска се може односити на:

 Република Мађарска (1946—1949), држава која је постојала у периоду од 1946. до 1949. године
 Мађарска, држава којој је званични назив био Република Мађарска од 1989. до 2012. године